Sistema de honra, enquanto código de conduta.
 Código de Honra (2016), filme com Steven Seagal
Beyond Glory, filme (1948) com Alan Ladd e Donna Reed traduzido no Brasil como Código de Honra
Puncture, filme (2011) com Chris Evans traduzido no Brasil como Código de Honra
School Ties, filme (1993) com Ben Affleck e Matt Damon traduzido no Brasil como Código de Honra

Desambiguações de cinema